Финал первого в истории Кубка Европы по лёгкой атлетике прошёл в сентябре 1965 года в двух городах. Мужчины соревновались 11—12 сентября на стадионе «Неккарштадион» в Штутгарте, женщины определяли сильнейших неделей позже, 19 сентября, на арене «Ауэштадион» в другом западногерманском городе Касселе. На старт вышли по 6 сильнейших сборных континента, отобравшихся ранее по итогам трёх полуфиналов. Участники боролись за командные очки в 20 мужских и 11 женских легкоатлетических дисциплинах.

Дебют нового турнира в легкоатлетическом календаре получился успешным. В полуфиналах были установлены два рекорда Европы (Гастон Рулантс в беге на 10 000 метров — 28.10,6 и Ромуальд Клим в метании молота — 71,02 м), а в финале не устояли два мировых рекорда. Авторами новых достижений стали сёстры Пресс из Советского Союза: Ирина выиграла бег на 80 метров с барьерами с результатом 10,4, а Тамара толкнула ядро на 18,59 м.

Трёхкратной победительницей соревнований стала Эва Клобуковская из Польши, выигравшая за явным преимуществом бег на 100 и 200 метров, а также эстафету 4×100 метров (все виды проходили в один день).

Предварительный раунд 
Соревнования предварительного раунда среди мужчин прошли 26—27 июня в нидерландском Энсхеде и австрийской Вене. В полуфинал выходили по одной лучшей команде.

Полуфиналы 
Полуфиналы прошли 21—22 августа в норвежском Осло, итальянском Риме и югославском Загребе у мужчин и в румынской Констанце, французском Фонтенбло и восточногерманском Лейпциге у женщин. В финал выходили по две лучшие команды.

Мужчины

Женщины

Финал

Командное первенство 
Сборные СССР сделали победный дубль, выиграв Кубок и у мужчин, и у женщин. Большую часть очков в мужской команде принесли представители технических дисциплин, а итоговое преимущество над хозяевами соревнований составило всего одно очко.

В женских соревнованиях интриги в борьбе за первое место не было: представительницы СССР выиграли 6 видов из 11 и закономерно стали лучшими в командном зачёте с большим отрывом от ГДР.

Женская сборная Нидерландов единственный раз в истории участвовала в главном финале Кубка Европы. Вплоть до 2008 года, когда турнир был реорганизован, она так и не смогла во второй раз пробиться в число сильнейших команд Старого Света.

Сильнейшие в отдельных видах — мужчины 
Сокращения: WR — мировой рекорд | ER — рекорд Европы | NR — национальный рекорд | CR — рекорд Кубков Европы

Сильнейшие в отдельных видах — женщины

Литература

Ссылки 
 
 
 
 
 

Кубки Европы по лёгкой атлетике
Сентябрь 1965 года
Спорт в Германии в 1965 году
Международные соревнования по лёгкой атлетике в ФРГ
Международные спортивные соревнования в Штутгарте
Спорт в Касселе
1965 год в лёгкой атлетике